Lemery bezeichnet

 eine Stadtgemeinde in der Provinz Batanges, Philippinen, siehe Lemery (Batangas)
 eine Stadtgemeinde in der Provinz Iloilo, Philippinen, siehe Lemery (Iloilo)

Lémery ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Lémery (1645–1715), französischer Apotheker und Chemiker
 Louis Lémery (1677–1743), französischer Mediziner und Chemiker